Stymphalornis est un genre monotypique de passereaux de la famille des Thamnophilidae, originaires du Brésil.

Liste des espèces 
Selon  :
 Stymphalornis acutirostris — Grisin à bec fin, Grisin des marais, Grisin du Paraná (Bornschein, Reinert & Teixera, 1995)
 Stymphalornis acutirostris acutirostris (Bornschein, Reinert & Teixera, 1995)
 Stymphalornis acutirostris paludicola (Buzzetti & al. 2013)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Thamnophilidae